Der GHI Bronx Tennis Classic 2004 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. August 2004 in Bronx stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in der Bronx